Таблиця медалей Олімпійських ігор 2020 — перелік Національних олімпійських комітетів (НОК) за кількістю медалей, виграних їхніми спортсменами під час літніх Олімпійських ігор 2020 року в Токіо, що проходили з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

У літній олімпійській програмі 2020 року представлено 33 види спорту з 50 дисциплін та було розіграно 339 наборів медалей.

Таблиця 
Рейтинг у таблиці сортується за кількістю золотих медалей, здобутих Національним олімпійським комітетом (NOC). Далі враховується кількість срібних медалей, а потім кількість бронзових. Якщо після вищезазначеного країни все ще є рівними за кількістю медалей, їм призначається рівний рейтинг, і вони вказуються в алфавітному порядку за кодом країн МОК. Хоча цю інформацію надає МОК, сам МОК не визнає та не схвалює жодної системи рейтингу.

Легенда

Див. також 
 Список медалістів літніх Олімпійських ігор 2020

Примітки

Посилання 
 

Таблиці медалей літніх Олімпійських ігор
Літні Олімпійські ігри 2020